Kodonospora är ett släkte av svampar. Kodonospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kodonospora